Kornog signifie « Ouest » ou « Occident » en breton, et par extension « le vent d'ouest », qui est celui qui prédomine sur les cotes bretonnes. 
 Kornog fut un navire de recherche océanographique du CNRS dans les années 1960 ;
 Kornog est une revue lancée en 1928 par le mouvement artistique des Seiz Breur (Sept Frères) ;
 Kornog est un groupe contemporain de musique bretonne et celtique;
 Il existe aussi un Centre Nautique du Kornog à Ouessant.